Sadowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Sadowoje/Садовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autononem Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Sadowe (Kirowske)
 Dorf in der Autononem Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj, siehe Sadowe (Nyschnjohirskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Sadowe (Blysnjuky)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Sadowe (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Sadowe (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Sadowe (Losowa)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Sadowe (Cherson)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Sadowe (Henitschesk)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Sadowe (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Sadowe (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Sadowe (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Sadowe (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Sadowe (Apostolowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Sadowe (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Sadowe (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Sadowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Sadowe (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Sadowe (Amwrossijiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Sadowe (Mariupol)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Sadowe (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Sadowe (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Sadowe (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Sadowe (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Sadowe (Arbusynka)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Sadowe (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Sadowe (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Sadowe (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Sadowe (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny, siehe Sadowe (Okny)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Sadowe (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Sadowe (Chorol)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Sadowe (Hoschtscha)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Sadowe (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Sadowe (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Sadowe (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Sadowe (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Sadowe (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Sadowe (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Sadowe (Romny)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Sadowe (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Sadowe (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Sadowe (Lityn)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Sadowe (Kosjatyn)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Sadowe (Mena)